An Yong-woo (10 de agosto de 1991) é um futebolista profissional coreano que atua como atacante.

Carreira 
An Yong-woo começou a carreira no Jeonnam Dragons. 

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Sagan Tosu